Села:
 Княгиничі — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Княгиничі — Львівська область, Яворівський район